Erik Jonsson ist der Name folgender Personen:

* Erik Jonsson (Sportschütze) (1873–1958), schwedischer Sportschütze
 Erik Jonsson (Leichtathlet) (1919–2001), schwedischer Marathonläufer
 Erik Jonsson (Bogenschütze) (* 1976), schwedischer Bogenschütze